CMA CGM Vasco de Gama bezeichnet folgende Schiffe: 

 ursprünglich geplanter Name der CMA CGM Alexander von Humboldt des CMA-CGM-Marco-Polo-Typs
 CMA CGM Vasco de Gama, 2015 in Dienst gestelltes Schiff des CMA-CGM-Kerguelen-Typs